Enzo Colombini (né en 1958) : homme politique saint-marinais
 Gino Colombini (né en 1915) : architecte et un designer industriel italien
 Jean Colombini (1304-1367) : marchand italien

Autre 

 (7030) Colombini : un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.